Pete Walker (réalisateur) (né en 1939) : réalisateur britannique ;
 Pete Walker (baseball) (né en 1969) : joueur et entraîneur américain de baseball.